Дік Тернстрем — шведський хокеїст, грав на позиції захисника за збірну команду Швеції.
 Кристофер Тернстрем — шведський ботанік, та священик, перший «апостол Ліннея».